Schitter ist der Familienname von:
 Franz Schitter, Abgeordneter zum Salzburger Landtag des Herzogtums Salzburg im 19. Jahrhundert
 Tessy Bamberg-Schitter (* 1980), luxemburgische Fußballspielerin